Разина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Разина, Марина Дмитриевна (1966—2020) — российская художница.
 Разина, Светлана Альбертовна (род. 1962) — советская и российская певица, композитор. Топоним 
 Разина — деревня Кудымкарского района Пермского края.